Varna je lahko: 

Ime naselja
 Varna, Bolgarija
 Varna, vas v Srbiji
 Varna, Illinois, vas v okrožju Marshall, Illinois, ZDA
 Varna, New York, predel mesta Dryden, zvezna država New York, ZDA
 Varna, Ontario, vas v Ontariu, Kanada
 Varna, Solun, področje v Solunski prefekturi, Grčija
 italijansko ime za kraj Vahrn, Južna Tirolska, Italija

Drugo
 kultura Varna, eneolitska kultura severovzhodne Bolgarije
 Varna (Hinduizem), družbena klasifikacija
 Varna (fonem), sanskrtski izraz za »fonem«